Перша ліга Словенії 2008—2009 — 18-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Титул чемпіона ввосьме здобув Марибор.

Учасники

Турнірна таблиця 

 

 

Примітки: 
1. Клуб Інтерблок взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як переможець Кубку Словенії 2008—2009.

Позначення:

Результати

Плей-оф

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|31 травня/7 червня 2009

|}

Бомбардири

Посилання 
 Перша Ліга Словенії на soccerway 
 Перша Ліга Словенії на rsssf  

2008–2009
Словенія
Словенія
2008 у словенському спорті
2009 у словенському спорті